Berry může znamenat:

místopisný název
 Berry, historický region ve střední Francii s hlavním městem Bourges
 Berre-les-Alpes, francouzská obec v departementu Alpes-Maritimes, region Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Berry (Alabama), město v USA

příjmení
 Berry (příjmení)

křestní jméno
 Berry Gordy (* 1929), americký hudební producent
 Berry Oakley (1948–1972), americký hudebník

přezdívka
 Berry (zpěvačka) (* 1978), francouzská zpěvačka, vlastním jménem Élise Pottierová 
 Berry van Aerle (* 1962), nizozemský fotbalista

další významy
 Berryho paradox, jiný výraz pro paradox sta slov 
 Berrypicking, metoda sběru informací
 Berry Good, korejská hudební skupina
 Berri, turecká míra
 Diskografie Chucka Berryho
 Chuck Berry (album)
 Přebohaté hodinky vévody z Berry, iluminovaný rukopis modliteb (kolem 1410)

Související články 
 Barry